Пояс Венеры — атмосферное явление.
 Венерин пояс — морское животное.
 Пояс Афродиты — предмет из древнегреческой мифологии.